linea S11 della S-Bahn di Amburgo
 linea S11 del servizio ferroviario suburbano di Milano
 linea S11 del servizio ferroviario suburbano della Moravia-Slesia
 linea S11 della S-Bahn Reno-Ruhr
 linea S11 della S-Bahn di Salisburgo
 linea S11 della S-Bahn della Stiria
 linea S11 della rete celere del Vaud